Беньон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Беньон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан